Cavezza – finimento utilizzato per legare e per condurre a mano un animale
 Carmen J. Cavezza – militare statunitense
 Orazio Cavezza – personaggio dei cartoni animati e dei fumetti Disney